Кутова мінута, або аркмінута (arcmin), що позначається символом , є одиницею вимірювання кута, яка дорівнює  градуса. Оскільки градус рівний  повного оберта, одна кутова мінута рівна  оберта. Морська миля (nmi) спочатку визначалася як довжина дуги мінути широти на сферичній Землі, тому фактична окружність Землі дуже близька до  nmi. Кутна хвилина рівна  радіана.

— позасистемна неметрична одиниця вимірювання кутів, рівна  градуса. Оскільки градус є  частиною повного кола, то одна мінута є  кола (або у радіанах, ). Кутова секунда, або арксекунда (arcsec) є  аркмінути,  градуса,  кола, і  (приблизно ) радіана. Ці одиниці виникли у Вавилонській астрономії.

Для вимірювання кутів традиційно застосовується шістдесяткова система числення. За аналогією з поділом години як інтервалу часу градус поділяють на 60 мінут (′), а мінуту — на 60 секунд (″). Для позначення мінут і секунд застосовують знаки штрихів.

Кутова секунда (аркісекунда) що позначається символом , рівна  аркімінути,  градуса  оберта, і  (приблизно) радіана, або:

 1′ =  ≈ 2,9088821×10−4 радіан.
 1″ =  ≈ 4,8481368×10−6 радіан.
Ці одиниці виникли у вавилонській астрономії як шістдесятичні підрозділи ступеня; використовуються в галузях, які включають дуже малі кути, таких як астрономія, оптометрія, офтальмологія, оптика, навігація, геодезія та стрільба.

Для вираження навіть менших кутів можна використовувати стандартні префікси СІ, наприклад, міліарксекунда (mas) і мікроарксекунда (μas), яка широко використовуються в астрономії. Для тривимірної області, такої як сфера, можна використовувати квадратні кутові хвилини і секунди.

В Україні в сфері законодавчо регульованої метрології офіційно назва кутової «мінути» визначена як «хвилина».

Див. також 
 Квадратний градус

Примітки 

Тригонометрія
Метрологія
Одиниці кута